Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ріта Гранде виграла титул, перемігши у фіналі Дженніфер Гопкінс з рахунком 0–6, 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Емі Фрейзер (чвертьфінал)
  Олена Лиховцева (чвертьфінал)
  Крістіна Бранді (чвертьфінал)
  Анн-Гель Сідо (чвертьфінал)
  Кара Блек (півфінал)
  Руксандра Драгомір (півфінал)
  Анна Смашнова (2-ге коло)
  Сара Пітковскі (1-ше коло)

Сітка

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
  Елс Калленс (1-ше коло)
  Аманда Гопманс (Final Round)
  Yvette Basting (Final Round)
  Анабель Медіна Гаррігес (кваліфаєр)

Кваліфікувалися 

  Обата Саорі
  Катарина Среботнік
  Стефані Форец
  Анабель Медіна Гаррігес

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 ANZ Tasmanian International 2001 Draw 

Hobart International, одиночний розряд
ANZ Tasmanian International 2001